

Sigle 
 Diplomatic Protection Group – corpo speciale del Metropolitan Police Service
 Dogg Pound Gangstaz – gruppo rap statunitense, conosciuto anche come Tha Dogg Pound
 Dark Polo Gang – collettivo trap italiano
 Diagnosi Genetica Preimpianto – (Embriologia umana)

Chimica 
 DPG – 2,3-difosfoglicerato

Informatica 
 DPG (nDs mPeG) è un formato per Moonshell per DS (Dual Screen) diviso in 4 categorie per le varie versioni (DPG1, DPG2, DPG3, DPG4)